Михрума́х Ханы́м-султа́н (1547 — после 1561) — дочь шехзаде Баязида, внучка султана Сулеймана Великолепного.

Биография 
Михрумах-султан родилась в 1547 году в Кютахье. В 1561 году её отец Баязид поднял бунт против Селима. Он и пятеро братьев Михрумах были задушены. В том же году Михрумах выдали замуж за Дамат Музаффера-пашу.

Примечания 

Женщины Османской империи
Династия Османов